Direction du génie peut faire référence à:
 Direction centrale du génie, en France
 Direction du génie (Sénégal)